Nick Jr. (Stany Zjednoczone) – amerykańska stacja telewizyjna, która 4 stycznia 1988 wystartowała jak blok na stacji Nickelodeon, jednak później jako Noggin
 Nick Jr. (Polska) – polskojęzyczna wersja amerykańskiego kanału dziecięcego Nick Jr.